Иримбо има више значења:

 Општина Иримбо (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Иримбо (Иримбо, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику